

Маунт-Гіліад — місто, штат Північна Кароліна
 Маунт-Гіліад — селище, штат Огайо